Nivelle bezeichnet:
 Nivelle (Nord), Gemeinde in der Region Hauts-de-France, Frankreich
 Nivelle (Fluss), Fluss zur Biskaya im spanisch/französischen Baskenland

Nivelle ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Nivelle (1583–1661), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Abt von Cîteaux und Bischof von Luçon 
 Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée (1692–1754), französischer Dramatiker
 Robert Nivelle (1856–1924), französischer General des Ersten Weltkriegs

Siehe auch:
 Nivelles (Begriffsklärung)